Joaquín Calvo es el nombre por el que se conoce a:

Joaquín Calvo Della Bianca (2005-no se)
José Joaquín Calvo (1797 - 1838), militar mexicano.
Joaquín Bernardo Calvo Rosales (1799 - 1865), político costarricense.